Sedláčková ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Sedláčková (* 1967), tschechische Schauspielerin, Filmeditorin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Jana Sedláčková (* 1993), tschechische Fußballspielerin
 Marie Sedláčková (1923–1945), tschechische Widerstandsaktivistin